Le traité de Viterbe peut faire référence à :
 Traité de Viterbe (1267), traité d'alliance entre la papauté, le royaume de Sicile, la principauté d'Achaïe et le prétendant au trône de l'Empire latin de Constantinople.
 Traité de Viterbe (1515), traité entre François Ier et le pape Léon X.